Hearts on Fire – singolo di Bryan Adams
Heart's on Fire – singolo dei John Cafferty & The Beaver Brown Band
Hearts on Fire – album di Baker Gurvitz Army
Hearts on Fire – album di Noel Pagan
Hearts on Fire – DVD degli HammerFall